Fabiano Vandone – ex pilota automobilistico e giornalista italiano
 Guido Vandone – calciatore italiano
 Maria Elena Vandone – giornalista, attrice e showgirl italiana